Монченко — фамилия. Известные носители:

 Монченко, Владислав Иванович (1932—2016) — украинский зоолог и педагог, академик Национальной академии наук Украины.
 Монченко, Илья Фёдорович (1920—1989) — кузбасский шахтёр, Герой Социалистического Труда.
 Монченко, Роман Витальевич (1964—2020) — российский гребец.